Ольга Валентиновна Карасёва — российская футболистка, полузащитник женской сборной России. Участница чемпионатов мира—1999 и Европы—2001. Мастер спорта.

Карьера 

В Чемпионата России выступала за клубы: московские «Спартак-Преображение» и «Чертаново», ЦСК ВВС (Самара), с которым выиграла золотые медали и пропустила сезон 2003 года, «Россиянка», которой помогла выиграть золотые медали, но сама медаль не получила, так как была отдана в аренду в «Приалит», еще раз в московских «Спартаке» и «ШВСМ Измайлово», в «Текстильщице» из Иваново.
Была играющим тренером в клубе «Долгие пруды», а позднее стала и главным тренером ЖФК «Долгие пруды». Была тренером в сборной России (до 19 лет). После окончания карьеры курировала вопросы развития женского футбол в РФС.

Достижения 

командные
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпион: 2001
 Серебряный призёр: 2006
 Бронзовый призёр: 1993, 2003
 Кубок России по футболу среди женщин
 Финалист — 1992, 2002

личные
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (8): 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2004
 Участница игр:
 Чемпионата мира: 1999
 Чемпионата Европы: 2001

 ¼ финала Кубка УЕФА: 2002/2003
 Кубка Содружества: 1996

Командная статистика 

клубная

сборная

Примечания 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Приалит»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Спартак»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Чертаново»
Футбольные тренеры России